Петина:

 Петина — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, подчиняется административному центру Салерно.
 Петина, Ирина Александровна (род. 1972) — российский управленец и политик, член Совета Федерации.
 Петина, Ирра  (1908—2000) — американская певица.
 Петина, Надежда Гавриловна (1932—2022) — советский и российский скульптор, заслуженный художник РСФСР.